Fixlmillner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fixlmillner (1686–1759), Benediktiner und Abt des Stiftes Kremsmünster
 Placidus Fixlmillner (1721–1791), Wissenschaftler, Jurist und Hochschullehrer des Spätbarock; von 1762 bis 1791 Direktor der Sternwarte Kremsmünster